Малая Фёдоровка — топоним в России:

 Малая Фёдоровка — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Малая Федоровка — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Малая Федоровка (приток Балыктыюла) — река в Томской области.

См. также 
 Фёдоровка
 Большая Фёдоровка